Madonna della Pera (Cesena)
Madonna della Pera (Dürer)